Сейшал (; ) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал. Численность населения — 31,1 тыс. жителей (город), 164,7 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в Лиссабонский регион, в субрегион Полуостров Сетубал. Входит в агломерацию Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Расположение 
Город расположен на южном берегу эстуария реки Тежу, напротив города Лиссабон, в 14 км от впадения реки в Атлантический океан.

Муниципалитет граничит:
 на севере — устье реки Тежу
 на востоке — муниципалитет Баррейру
 на юге — муниципалитет Сезимбра
 на западе — муниципалитет Алмада

Население

История 
Город основан в 1836 году.

Районы 

Вскоре планируется увеличение количества районов (freguesias) до 11:
 Веле-ду-Милясуш
 Миратежу
 Круш-де-Пау
 Форуш-де-Амора
 Торре-да-Маринья

См. также 
 Сетубал (округ)
 Муниципалитеты округа Сетубал
 Районы округа Сетубал

Ссылки 
Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Сетубал
Города Португалии